Rosazza – Rosazza, Comune in provincia di Biella.
Federico Rosazza – Federico Rosazza Pistolet, filantropo e senatore italiano (1813-1899).